Шерхан Бауыржан (28 августа 1992) — казахстанский футболист, полузащитник  клуба «Экибастуз».

Карьера 
Первой командой футболиста стал «Лашын». Затем в 2010 перешёл в «Тараз». В 2014 году «Тараз» отдал игрока в «Кайрат» в обмен на Олега Недашковского. Летом того же года Шерхан переходит в «Шахтёр».

Достижения 
 «Тараз»
 Финалист Кубка Казахстана: 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лашын»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда